Endlessly (album), een album van de Britse zangeres Duffy
 Endlessly (nummer van Duffy), gelijknamig nummer van datzelfde album
 Endlessly (Brook Benton), een single van de Amerikaanse zanger Brook Benton
 Endlessly (Muse), een nummer van de Britse rockband Muse